Il Collio Goriziano Sauvignon è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso.
odore: delicato, caratteristico.
sapore: asciutto, pieno, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  11378,46  
Gorizia  (1991/92)  11917,65  
Gorizia  (1992/93)  14328,37  
Gorizia  (1993/94)  12239,05  
Gorizia  (1994/95)  11671,82  
Gorizia  (1995/96)  10525,1  
Gorizia  (1996/97)  12856,16

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sauvignon